Lahsasna är en ort i Marocko.   Den ligger i regionen Chaouia-Ouardigha, i den norra delen av landet,  km söder om huvudstaden Rabat. Lahsasna ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Lahsasna är platt. Den högsta punkten i närheten är Kaf Lahmar,  meter över havet,  km nordväst om Lahsasna. Runt Lahsasna är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Det finns inga andra samhällen i närheten. Omgivningarna runt Lahsasna är i huvudsak ett öppet busklandskap. 

Medelhavsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juni, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Chaouia-Ouardigha